Unico Ripperda (1503-1566) - heer van Boxbergen en Weldam;
Unico Ripperda (-1625) - heer van Hengelo en Boekelo, drost van Twente 1612-1623, vader van Willem Ripperda;
Unico Ripperda (-1678) - heer van Hengelo en Boekelo, zoon van Willem Ripperda;
Unico Ripperda (1647-1709) - heer van Weldam, drost van Twente van 1692-1709.